Dans le décor de campagne du Monde de Faucongris et le panthéon par défaut des divinités de la  du jeu de rôle Donjons et Dragons, Fharlanghn, l'Arpenteur de l'Horizon, est le dieu œridien des Horizons, des Distances, du Voyage et des Chemins. C'est une divinité bien connue de la Tærre qu'il arpente en personne. Ses adorateurs croient qu'il est présent en esprit aux carrefours et dans de mystérieux oasis. Son symbole est un disque portant une ligne incurvée représentant l'horizon surmontée d'un croissant renversé.

Fharlanghn est le frère de Célestian et on raconte qu'il vit sur Tærre. Il est d'alignement neutre, mais ses adorateurs peuvent être neutres selon l'axe bien/mal ou selon l'axe loi/chaos, voire les deux (c'est-à-dire Neutres absolus).

Histoire éditoriale

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1977-1988)
Fharlanghn est détaillé pour la première fois en 1982 dans l'article intitulé "The Deities and Demigods of the World of Greyhawk" signé par Gary Gygax et paru dans le n° 68 de Dragon. La description de Fharlanghn se retrouve ensuite dans les suppléments World of Greyhawk Fantasy Game Setting et Greyhawk Adventures.

Règles avancées de Donjons et Dragons,  (1989-1999)
Fharlanghn est l'une des déités déités décrites dans la boîte de jeu "From the Ashes" pour le monde de Faucongris et apparaît également dans le supplément "Greyhawk: L'Aventure commence".
Son rôle dans la cosmologie de Planescape est développé dans le supplément "On Hallowed Ground" . Dans le supplément "Warriors of Heaven", Fharlanghn est décrit comme l'une des divinités du Bien que les célestes peuvent servir.

Donjons et Dragons, édition 3.0 (2000-2002)
Fharlanghn est l'une des déités décrites dans le "Manuel des Joueurs" de cette édition. Le rôle de Fharlanghn dans la  du décor de campagne de Faucongris est précisé dans "L'Atlas de Greyhawk". Fharlanghn est également décrit dans le "Manuel des Plans" et dans "Dieux et Demi-dieux".

Donjons et Dragons, édition 3.5 (2003-2007)

Description

Relations

Royaume

Dogme

Adorateurs

Clergé

Temples

Rituels

Reliques

Sources
 Brown, Anne "Player's Guide to Greyhawk" (TSR, 1998).
 Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0. Renton, WA: Wizards of the Coast, 2005. Available online:
 Findley, Nigel. Greyspace. (TSR, 1992).
 Gygax, Gary. The Land Beyond the Magic Mirror. Lake Geneva, WI: TSR, 1983.
 Gygax, Gary et Frank Mentzer, "Le Temple du Mal Élémentaire (TSR, 1985).
 Stan! "Fharlanghn's Garden." Available online:  Renton, WA: Wizards of the Coast, 2003.
Living Greyhawk Journal no. 3 - "Gods of Oerth"

Notes et références 

Greyhawk
Divinité de Donjons et Dragons